Rio Nervión - um rio do País Basco.
Comarca de Arratia-Nervión - na província espanhola de Vizcaya.
Baía do Nervión - acidente geográfico na costa da Guiné Equatorial.
Bairro Nervión - bairro da cidade de Sevilha, na Espanha.

Desambiguação